La Somnambule ou La sonnambula en italien peut faire référence à : 

 La Somnambule, vaudeville d'Eugène Scribe (1819)
 La Somnambule ou l'Arrivée d'un nouveau seigneur, ballet de Jean-Pierre Aumer (1827)
 La Somnambule, ballet d'Auguste Bournonville (1829)
 La Somnambule, ballet de Charles-Louis Didelot (1829)
 La Sonnambula, opéra de Vincenzo Bellini (1831)
 La Somnambule, ballet de Marius Petipa (1859)
 La sonnambula (ou The Night Shadow), ballet de George Balanchine (1946)
 Le Somnambule, roman de Pierre-Henri Simon, premier tome de la trilogie romanesque Figures à Cordouan (1960)
 La Sonnambula Paraphrase en souvenir de Adelina Patti pour deux flûtes et piano, op 42 de Franz Doppler